Siergiej Anatoljewicz Turyszew (ros. Сергей Анатольевич Турышев; ur. 23 czerwca 1985 roku we wsi Kamień-Rybołow w Kraju Nadmorskim) – rosyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu ChMAO-Jugra.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Siergiej Turyszew pojawił się 27 grudnia 2004 roku podczas zawodów FIS w Rybińsku, gdzie z biegu łączonym zajął 55. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował podczas Tour de Ski 1 stycznia 2010 roku w Oberhofie, gdzie zajął 31. miejsce na dystansie 3,7 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył dzień później na dystansie 15 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Turyszew nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009